Главни чланак: Отворено првенство САД у тенису 2011.

Белгијанка Ким Клајстерс, победница прошлогодишњег турнира, није бранила титулу због повреде.

Титулу је освојила аустралијанка Саманта Стосур, која је у финалу победила американку Серену Вилијамс са 6:2, 6:3. Она је уједно постала прва аустралијанка која је освојила гренд слем турнир након што је Маргарет Корт 1973. године освојила Отворено првенство САД.

Носиоци 

  Каролина Возњацки (полуфинале)
  Вера Звонарјова (четвртфинале)
  Марија Шарапова (треће коло)
  Викторија Азаренка (треће коло)
  Петра Квитова (прво коло)
  Ли На (прво коло)
  Франческа Скјавоне (осмина финала)
  Марион Бартоли (друго коло)
  Саманта Стосур (Победница)
  Андреа Петковић (четвртфинале)
  Јелена Јанковић (треће коло)
  Агњешка Радвањска (друго коло)
  Пенг Шуај (осмина финала)
  Доминика Цибулкова (друго коло)
  Светлана Кузњецова (осмина финала)
  Ана Ивановић (осмина финала)

<ol start="17">
 Анастасија Пављученкова (четвртфинале)
 Роберта Винчи (треће коло)
 Јулија Гергес (треће коло)
 Јанина Викмајер (друго коло)
 Данијела Хантухова (прво коло)
 Забине Лизики (осмина финала)
 Шахар Пер (друго коло)
 Нађа Петрова (треће коло)
 Марија Кириленко (осмина финала)
 Флавија Пенета (четвртфинале)
 Луција Шафаржова (треће коло)
 Серена Вилијамс (финале)
 Јармила Гајдошова (друго коло)
 Анабел Медина Гаригес (треће коло)
 Каја Канепи (друго коло)
 Марија Хосе Мартинез Санчез (прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Види још 
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мушкарци појединачно
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мушки парови
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — женски парови
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мешовити парови

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011.
Тенис 2011.